Семна́дцать мгнове́ний весны́:

 «Семнадцать мгновений весны» — роман Юлиана Семёнова.
 «Семнадцать мгновений весны» — советский двенадцатисерийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семёнова.
 «Новейшая история. Семнадцать мгновений весны 25 лет спустя» — документальный фильм об истории создания телефильма «Семнадцать мгновений весны».